Ležák může znamenat:

 ležák (pivo) – druh piva
 Ležák (rybník) – rybník ve vypálené obci Ležáky
 Ležák (řeka) – řeka v okrese Chrudim také zvaná Holetínka

Příjmení Ležák:

 Zdeněk Ležák (* 1974) – český novinář a publicista

Související články 
 Ležáky

Externí odkazy